Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1995/96 war die 50. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der 1. FC Viersen nach einer Spielzeit und Hamborn 07 nach zehn Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger FC Zons, SV Borussia Wuppertal (beide erstmals in der Verbandsliga) und VfB Kleve (Rückkehr nach 32 Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals der SV Straelen, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Als Zweitplatzierter kehrte die Amateurmannschaft des KFC Uerdingen 05 nach zwölf Jahren in den überregionalen Spielbetrieb zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der VfB Kleve verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, der Lobbericher SC 02 nach zwei Spielzeiten und der 1. FC Wülfrath nach sechs Jahren. Hamborn 07 wurde in die Landesliga durchgereicht und stieg nach 18 Jahren wieder aus der Verbandsliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1995
Fußballsaison 1995/96